

Toponymes 

 Pigeon Point, péninsule à l'extrémité nord-est de l'État du Minnesota.
 Phare de Pigeon Point, phare situé dans le comté de San Mateo, État de Californie.
 , une plage à la pointe est de Tobago.
 , une plage sur l'île d'Antigua.